Kanada
Adamsville (Új-Brunswick)
Adamsville (Ontario)
Adamsville (Québec)
 USA
Adamsville (Alabama)
Adamsville (Arizona)
Adamsville (Delaware)
Adamsville (Atlanta)
Adamsville (Hillsborough megye, Florida)
Adamsville (Sumter megye, Florida)
Adamsville (Kalifornia)
Adamsville (Kansas)
Salyersville, Kentucky, régen Adamsville volt a neve
Adamsville (Colrain), Massachusetts
Adamsville (Michigan)
Adamsville (Nyugat-Virginia)
Adamsville (Ohio)
Adamsville (Gallia megye, Ohio)
Adamsville (Pennsylvania)
Adamsville (Rhode Island)
Adamsville (Tennessee)
Adamsville (Texas)
Adamsville (Utah)
Adamsville (Wisconsin)